Самаря́не (ед. ч. самарянин), также самаритяне (ед. ч. самаритя́н; самаритя́нин) — термин греческого происхождения, от .

В Библии 
 Самаряне (сикимы) — жители древнего Сихема (Сихаря); презренное, бранное имя для библейских иудеев.
 Самарянин — персонаж евангельской притчи о добром самарянине (—37).
 Фотина Самарянка — библейский персонаж (-42).
Самаряне — народ, который возник на территории Северного, или Израильского царства, в результате смешения евреев и переселенцев. Когда евреев угнали в Вавилонский плен, их города (вместе со столицей Самарией) заняли переселенцы.

Ассирийский царь приказал вернуть в Самарию одного из взятых в плен израильских священников, чтобы он научил переселенцев — язычников бояться и почитать Бога (4Цар 17:27 и далее). От языческих богов отказываться было необязательно. После возвращения из плена евреи заключали браки с переселенцами, их потомков стали называть самарянами.

Поскольку они не отрицали языческих богов, иудеи, вернувшиеся из Вавилонского плена, отказали им в участии в восстановлении храма в Иерусалиме.

Самаряне построили себе храм на горе Гаризим. Это противоречило иудейским представлениям о том, что храм может быть только в Иерусалиме. Между иудеями и самарянами возник настолько острый религиозный конфликт, что они даже не разговаривали между собой.

В Новом завете самаряне упоминаются несколько раз, в частности, в эпизоде о разговоре Иисуса Христа с самарянской женщиной у колодца Иакова на пути в Иерусалим (Ин 4). Воспоминание об этом разговоре и о самой женщине совершается в четвертое воскресенье после Пасхи.

В ходе разговора выясняется, в частности, что «иудеи с самарянами не сообщаются» (Ин 4:9).

Для Христа не существовало подобного разделения между людьми, главным было внутреннее состояние и расположение сердца.

Именно в ответ на этот искренний интерес самарянской женщины к вопросам веры Христос открылся ей как Мессия (а ведь тогда он не говорил об это даже с апостолами!).

В одной из притч Иисуса Христа (Лк 10:33-35) именно милосердный самарянин приводится как пример исполнения заповеди о любви (Лев 19:18).

Первые христиане неевреи появились именно среди самарян (Деян 8:5-25; 9:31).

Исторические 
 Самаряне — жители города Самарии (Шомрона), столицы Израильского царства в 875—722 годах до н. э.
 Самаряне — религиозное учение ассирийских выходцев, колонистов Самарии, позднейших её жителей (начиная с эпохи второго храма; 516 до н. э. — 70 н. э.); в перечне 80-ти христианских ересей «Панарионе» (ок. 378 года) самаряне на девятом месте.

Современные 
 Самаряне — жители исторической области Самарии и округа Самарии в Израиле:
 Самаритяне — этническая группа в современном Израиле.

Иносказительно 
 Самарянин; самаритянин (иноск.) — человек милостивый (см. «Добрый самаритянин»).

См. также 
 Категория: Самария
 
 Самарцы — жители города Самара.
 Сарматы
 Самаритянин (фильм, 2012)
 Самаритянин (фильм, 2022)
 Самаритянка (фильм)

Источники 

 https://foma.ru/kto-takie-samaryane-po-biblii.html

Примечания